Авіакомпанії Ірландії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Ірландії.

Див. також 
 Аеропорти Ірландії

Примітки

Посилання